WND – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Windarra (Australia)
 WND – codice vettore ICAO di Caribbean Wind Airways
 wnd – codice ISO 639-3 della lingua wandarang